Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року і зумів захистити свій титул, перемігши у фіналі Фернандо Гонсалеса з рахунком 7–6(7–2), 6–4, 6–4. Він став першим після Бйорна Борга у 1980 році, хто зумів виграти один з турнірів Великого шолома, не програвши жодного сету, а також першим (і дотепер єдиним), хто це зробив на твердому покритті. Це був перший турнір Великого шолома для майбутнього переможця Відкритого чемпіонату США Марина Чилича, який вибув у першому колі.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Роджер Федерер (переможець)
  Рафаель Надаль (чвертьфінал)
  Микола Давиденко (чвертьфінал)
  Іван Любичич (1 коло)
  Джеймс Блейк (4 коло)
  Енді Роддік (півфінал)
  Томмі Робредо (чвертьфінал)
  Давід Налбандян (4 коло)
  Маріо Анчич (4 коло)
  Фернандо Гонсалес (фінал)
  Маркос Багдатіс (2 коло)
  Томмі Хаас (півфінал)
  Томаш Бердих (4 коло)
  Новак Джокович (4 коло)
  Енді Маррей (4 коло)
  Давид Феррер (4 коло)
  Яркко Ніємінен (2 коло)
  Рішар Гаске (4 коло)
  Ллейтон Г'юїтт (3 коло)
  Радек Штепанек (3 коло)
  Дмитро Турсунов (3 коло)
  Домінік Грбатий (3 коло)
  Робін Содерлінг (1 коло)
  Хуан Карлос Ферреро (2 коло)
  Михайло Южний (3 коло)
  Сафін Марат Михайлович (3 коло)
  Хосе Акасусо (1 коло)
  Себастьян Грожан (3 коло)
  Ксав'єр Малісс (1 коло)
  Агустін Кальєрі (1 коло)
  Стен Вавринка (3 коло)
  Ніколас Альмагро ''(1 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= Е Маррей
| RD1-seed01=15
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= А Мартін
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= Ф Вердаско
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=61
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= П-А Матьє
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=r
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= ХІ Чела| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= П Стараче
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= П Голдстейн
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= Я Ніємінен
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= С Вавринка
| RD1-seed09=31
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= К Кім
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= Ж Беннето
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=2
| RD1-team12= П Капдевіль| RD1-seed12=Q
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=6
| RD1-team13= К Вліген
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1='''7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14=

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2007 Australian Open Men's Singles draw

2007 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу